Франко-германская бригада (; ) — бригада в составе Европейского корпуса.

История 
Бригада была создана в 1989 году.

В 2009 году германский батальон из состава бригады был передислоцирован в Илькирш-Граффенштаден во Франции. Он стал первым германским подразделением, размещённым во  Франции после Второй мировой войны.

В 2013 году было объявлено о сокращении числа французских военнослужащих в Германии. В Германии должно было располагаться лишь около 500 французских военнослужащих и примерно такое же число германских военнослужащих должно было располагаться во Франции.

В 2016 году французские подразделения бригады были включены в состав французской 1-й дивизии, а германские подразделения бригады были включены в состав германской 10-й танковой дивизии.

Состав 
В состав бригады входят три мотопехотных батальона, бронетанковый разведывательный полк и артиллерийский полк, а также подразделения обеспечения.

  Штаб, в Мюльхайме (Германия)
  3-й гусарский полк, в Меце (Франция)
   в  (Франция)
   в Илькирш-Граффенштаден (Франция)
   в Донауэшингене (Германия)
  295-й артиллерийский батальон в Штеттен-ам-Кальтен-Маркте (Германия)
  550-я бронетанковая инженерная рота в Штеттен-ам-Кальтен-Маркте (Германия)
  батальон обеспечения в Мюльхайме (Германия)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Бригады Франции
Бригады Германии
Воинские части и формирования, созданные в 1989 году